II liga polska w futsalu (do sezonu 2007/2008 roku oficjalnie III liga polska w futsalu) – jest najniższą w hierarchii klasą centralnych rozgrywek futsalowych w Polsce. Funkcjonuje od sezonu 2006/2007.

Po zakończeniu rozgrywek zespoły które zajęły pierwsze miejsce, biorą udział w barażach o awans do I ligi.

Zobacz też 
 Ekstraklasa polska w futsalu
 I liga polska w futsalu

Futsalowe rozgrywki klubowe w Polsce